Сибайский институт Уфимского университета науки и технологий — крупный образовательный и научный центр башкирского Зауралья. Создан приказом МО РФ путём объединения существовавших в городе с 1990 г. и 1993 г. филиалов БГПИ и БГУ. Сегодня в институте действуют 4 факультета.



История 
Сибайский институт был основан в 1998 году.

На территории института находится Аллея Памяти, на ней установлены бюсты Ш. Бабичу, З. А. Биишевой, М. А. Бурангулову, Р. Я. Гарипову, Х. Л. Давлетшиной, Ш. У. Сибаеву. В здании главного корпуса расположены барельефы Акмулле, Х. Ф. Ахметову, А. А. Валидову, Исмагилу Тасимову, Кинзе Арсланову, М. Л. Муртазину, З. Х. Расулеву, М. И. Уметбаеву, Х. М. Юсупову; в фойе — монументально декоративная композиция, посвященная участию 28 башкирских полков в Отечественной войне 1812 года. На здании учебного корпуса в 2012 году установлена мемориальная доска Г. Ш. Илишеву.

Кафедры

Примечания 

https://bashedu.ru/sibayskiy-institut

Литература 
 Сибай: энциклопедия. — Уфа: Башкирская энциклопедия, 2015. — ISBN 978-5-88185-246-7.

Ссылки 
 Сайт СИ БашГУ
 О Сибайском институте
 

Высшие учебные заведения Башкортостана
Организации Сибая
Башкирский государственный университет